Galicia — бренд 100% натуральних соків прямого віджиму українського виробника ТзОВ "Галіція - Трейд".

Історія 
Компанія розпочала свою діяльність 24 серпня 2011 року у містечку Городок, Львівської області, що знаходиться за 25 кілометрів від Львова. Назва ідентична з латинським найменуванням Галичини та подібна до назви регіону Галісія на північному заході Іспанії, що має збережену екологію та розвинене сільське господарство. 

Соки Galicia — перші українські соки прямого віджиму.

В Україні в сегменті прямого віджиму доля бренду складає близько 90%.

Продукція 

Всі соки виготовляються за технологією прямого віджиму без додавання цукру, води чи консервантів. Технологія прямого віджиму передбачає мінімальну обробку для максимального збереження корисних речовин фруктів. Сировина, що використовується для виготовлення соків вирощена в екологічно чистих районах Львівської та Закарпатської області. Продукція експортується у 10 країн Європи, Азії та Близького Сходу.

Під брендом Galicia випускається також смузі.

Нагороди 
Соки Galicia отримали золоту нагороду на виставці WorldFood Warsaw 2018.

Примітки

Джерела 
 Офіційний сайт компанії 
 Сторінка бренду у Facebook

Виробники напоїв